Messalinus ist der Name von:

 Marcus Valerius Messalla Messallinus Corvinus, römischer Politiker und Senator des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Marcus Valerius Messalla Messallinus, römischer Politiker und Senator des 1. Jahrhunderts
 Gaius Prastina Messalinus, römischer Politiker und Senator des 2. Jahrhunderts
 Eutropius Messalinus, Proconsul der römischen Provinz Asia im 4. Jahrhundert